

Bilješke 
NK Kupa Donje Mekušje se u prvenstvo uključila nakon trećeg kola

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 295

1967-68 2
Karlovac-2